UNAJ puede hacer referencia a:

 Universidad Nacional Arturo Jauretche; o
 Universidad Nacional de Juliaca.

Siglas